Eyach steht für:

Ortsteile:
 Eyach (Eutingen), Ortsteil der Gemeinde Eutingen im Gäu, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Eyach (Oberhausen), Ortsteil der Gemeinde Oberhausen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Fließgewässer:
 Eyach (Ammer), rechter Zufluss der Ammer nach Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Eyach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Eyach (Eutingen), Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Eyach (Enz), linker Zufluss der Enz bei Eyachbrücke (Neuenbürg), Enzkreis,  Baden-Württemberg